Oyashio désigne en japonais :
 Oyashio, un courant marin froid de surface de l'Océan Pacifique.
 Divers navires de guerre :
 Oyashio, un destroyer de classe Kagerō en service de la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.
 , un sous-marin de la Force maritime d'autodéfense japonaise des années 1960 et 1970.
 La classe Oyashio, une classe de sous-marins en service depuis 1998.
 JDS Oyashio (SS-590), un sous-marin de cette classe.